Kaiama bezeichnet:

 einen Ort im nigerianischen Bundesstaat Kwara, siehe Kaiama (Kwara)
 einen Ort im nigerianischen Bundesstaat Bayelsa, siehe Kaiama (Bayelsa)